Kolumbija
 Casanare (rijeka)
 Casanare (departman)